Роозалу () — эстонская фамилия.

По состоянию на 2017 год в Эстонии проживали 44 мужчины и 44 женщины с фамилией Роозалу. Фамилия возникла в 1930-е годы во время кампании эстонизации, ранее отдельные её носители носили фамилии Никопенсиус, Рейбаум/Рейнбаум, Ритсон, Роосманн/Росманн, Рооссон.

 Роозалу, Алекс (род. 1999) — эстонский футболист.
 Роозалу, Меэли (род. 1948) — эстонский физиолог.
 Роозалу, Рольф (род. 1982) — эстонский певец.